Mokra, település Ukrajna (Kárpátalja) Perecsenyi járásában
Apatelek, romániai település névváltozata
Németmokra, ukrajnai település történeti névváltozata
Oroszmokra, ukrajnai település történeti névváltozata
Mokra, albániai hegyvidék
 Mokra, a Kis-Tarac másik neve